Cet article présente le guide de la première saison de la série télévisée d'animation Les Supers Nanas.

Épisodes

Épisode 1 : Les insectes attaquent

Épisode 2 : Les Trois Jolies Nanas

Épisode 3 : Les Joyaux d'Anubis

Épisode 4 : La Fiancée du professeur

Épisode 5 : La Dispute

Épisode 6 : L'Épidémie

Épisode 7 : La Bande des Ripoux

Épisode 8 : La Logique de Grofilou (ou Grofilou)

Épisode 9 : Discophobie

Épisode 10 : Abracadavra

Épisode 11 : Coups de fils anonymes

Épisode 12 : Cas de conscience

Épisode 13 : Concurrence

Épisode 14 : Le Retour de Mojo Jojo

Épisode 15 : Colle ras le bol

Épisode 16 : Chaud effroi

Épisode 17 : Méchante Bulle

Épisode 18 : La vérité toute nue

Épisode 19 : L'Œil du chat

Épisode 20 : La Destitution

Épisode 21 : La Folie de Mojo Jojo

Épisode 22 : Le Voleur de couleurs

Épisode 23 : Les Sales Petits Mecs

Épisode 24 : Dynamo - Dynamite

Notes et références 

Supers Nanas saison 1